Брок'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Брок'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон